Strell steht für:
 Strell (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Oberbayern

Strell ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Strel